João Frederico I da Saxônia (1503–1554) — príncipe-eleitor e duque da Saxónia
João Frederico de Württemberg (1582–1628) — duque de Württemberg entre 1608 e a sua morte
João Frederico do Palatinado-Sulzbach-Hilpoltstein (1587–1644) — Conde do Palatinado-Sulzbach-Hilpoltstein desde 1614 até à morte
João Frederico de Brunsvique-Luneburgo (1625–1679) — duque de Brunsvique-Luneburgo e Príncipe de Calenberg de 1665 até sua morte
João Frederico de Brandemburgo-Ansbach (1654–1686) — marquês de Brandemburgo-Ansbac entre 1667 e a sua morte.

Desambiguações de prenomes